Шуха́да Садакат (; урождённая Шинейд Мари́ Бернаде́тт О’Ко́ннор  ); ) — ирландская певица и композитор.

Биография

Ранние годы 
Родилась в Гленнагири, пригороде Дублина, 8 декабря 1966 года. Родители развелись, когда ей было восемь лет. Была исключена из католической школы, где она училась без энтузиазма. Вскоре была арестована за магазинную кражу и отправлена в Приют Магдалины.

На свадьбе родственников исполнила песню Барбры Стрейзанд «Evergreen». На 15-летнюю О’Коннор обратил внимание Пол Бирн, барабанщик ирландской группы , известной как протеже Боно и U2. Некоторое время О’Коннор работала с группой, выступала как ведущая вокалистка, стала соавтором их дебютного сингла «Take My Hand» и оставила школу.

Мать О’Коннор погибла в автомобильной катастрофе в 1985 годy. О’Коннор начала петь в дублинских кафе, поступила в музыкальный колледж.

Карьера 
В 1985 году О’Коннор заключила контракт с лейблом Ensign Records и переехала в Лондон. В 1986 она дебютировала в саундтреке к фильму «The Captive». Она записывалась вместе с гитаристом U2 Эджем, который был соавтором звуковой дорожки. Несмотря на удачный песенный дебют, лейбл отказался публиковать её первый альбом, посчитав треки «слишком кельтскими». Тогда О’Коннор взялась самостоятельно продюсировать свои композиции, переписала весь альбом и назвала его «The Lion and the Cobra» (1987). Название отсылало к 90 Псалму Библии. Сама запись охватывала широкую палитру жанров — от хард-рока и панк-рока до ирландского фолка.

  Диск в 1988 году фигурировал на 36 строке американского рейтинга Billboard 200. Синглы «Mandinka» и «Troy» стали фаворитами британского альтернативного радио. Первый трек поднялся до 14 строки танцевального чарта Америки.

В интервью, появившихся после издания альбома, О’Коннор защищала деятельность IRA, критиковала коллег, включая и U2, которые с первых шагов поддерживали её и чью музыку она назвала «напыщенной».

Песня «I Want Your Hands On Me» стала саундтреком фильма «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна».

В 1990 году, разведясь со своим первым мужем, барабанщиком Джоном Рейнольдсом, она записала второй альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got». С появлением этого диска О’Коннор стала суперзвездой, получив за него Grammy в номинации «лучший альтернативный альбом». «I Do Not Want What I Haven’t Got» не покинул американского чарта в течение года, а на первой строке оставался шесть недель подряд.

Наиболее известной песней лонгплея был хит-сингл «Nothing Compares 2 U», возглавлявший американский чарт четыре недели подряд. В видеоклипе к песне почти всё время показывается крупным планом лицо О’Коннор, выражающее различные эмоции. Хит-сингл «Nothing Compares 2 U» написал Принс, а впервые его исполнила группа The Family  в 1985 году.

О’Коннор вышла замуж за бэк-вокалиста Хью Харриса. На концерте в Нью-Джерси она отказывалась выступать, если перед началом шоу будет звучать «The Star-Spangled Banner» (Гимн США, «Знамя, усыпанное звёздами»). Заявление получило широкий резонанс, и сам Фрэнк Синатра грозил «дать ей пинка под зад». Несмотря на четыре номинации Grammy за альбом «I Do Not Want What I Haven’t Got», О’Коннор демонстративно отказывалась участвовать в церемонии и требовала вычеркнуть её имя из списка номинантов.

В 1990 году исполнила песню «Mother» на концерте «The Wall Live in Berlin» бывшего лидера Pink Floyd Роджера Уотерса.

В 1992 году Шинейд снялась в роли писательницы Эмили Бронте в кинопостановке «Грозовой перевал».

Третий альбом «Am I Not Your Girl?» вышел в 1992 году. Коллекция известных поп-стандартов в новой интерпретации включала «I Want to Be Loved by You» Мэрилин Монро, «Gloomy Sunday» Билли Холидей, «Don’t Cry for Me Argentina» из мюзикла «Эвита». Диск получил сдержанные отзывы критиков и поднялся только до 27 позиции чарта Billboard 200.

Согласившись появиться в программе Saturday Night Live, О’Коннор исполнила а капелла песню Боба Марли «War», но слегка изменила ее текст, упомянув насилие к детям, и закончила своё выступление тем, что демонстративно порвала перед камерами фотографию Иоанна Павла II со словами «Сражайтесь с настоящим врагом!». Через две недели на сцене нью-йоркского Madison Square Garden, где праздновалось 30-летие карьеры Боба Дилана, О’Коннор должна была исполнить песню Дилана «I Believe in You», но певицу освистали и несколько раз не давали начать исполнение. Тогда Шинейд остановила музыкантов и вновь исполнила а капелла «War».

Подвергнутая остракизму, О’Коннор удалилась из большого шоу-бизнеса. Она вернулась в Дублин, изучала оперное искусство, играла Офелию в театральной постановке «Гамлета», гастролировала с фестивалем WOMAD, организованном Питером Гэбриэлом.

Появились слухи, что О’Коннор страдает нервным расстройством и предпринимала попытку самоубийства.

В 1994 году вышел четвёртый студийный диск «Universal Mother». Несмотря на хвалебные рецензии, он не имел большого успеха у публики (его высшее достижение — 36-й номер в Billboard 200). Через год О’Коннор объявила, что больше никогда не будет общаться с прессой.

В 1996 году она приняла участие в качестве приглашённой вокалистки в записи сольного альбома «Broken China» ещё одного участника Pink Floyd – клавишника Ричарда Райта. В следующем году вышел EP «The Gospel Oak», включающий старые вещи О’Коннор. Певица ушла в религию и получила новое имя Суор Бернадетт ().

В 2000 году Шинейд О’Коннор подписала новый контракт с Atlantic Records и в июне опубликовала альбом с новым материалом «Faith and Courage», прервавший шестилетнюю паузу. Её соавторами и сопродюсерами стали Скотт Катлер и Энн Превен, Дэйв Стюарт, Брайан Ино и Уайклеф Джин. «На этом альбоме — мой Бог и мои сыновья», — говорила О’Коннор.

В 2002 году вышел диск «Sean-Nos Nua», широко использовавший ирландские мотивы. Он сплавил реггей, электронику и кельтскую музыку.

Летом 2003 года О’Коннор объявила о том, что покидает музыкальный бизнес. По её словам, она больше не хочет быть знаменитой, а хочет вернуться к обычной, нормальной жизни. Она опровергла слухи о том, что причиной её ухода из мира музыки является так называемый «синдром переутомляемости» и заявила, что решила уйти из музыки, чтобы посвятить себя преподаванию религии в начальной школе.

В 2003 году вышел DVD Goodnight, Thank You — сборник концертных записей певицы.

В декабре 2020 года О’Коннор анонсировала свои мемуары «Rememberings».

4 июня 2021 года О'Коннор объявила о своем немедленном уходе из музыкальной индустрии. Хотя её последний студийный альбом «No Veteran Dies Alone» должен был выйти в 2022 году, О'Коннор заявила, что не будет гастролировать и продвигать его. Сообщив об этом в Твиттере, она заявила: «Это объявление о моем уходе из гастрольного и звукозаписывающего бизнеса. Я постарела и устала. NVDA в 2022 году станет моим последним релизом. И больше не будет никаких гастролей или промо». 

Позже, 7 июня, она отказалась от этого заявления, назвав первоначальное заявление «реакцией на оскорбительное интервью», и заявила, что будет выступать с уже запланированным туром в 2022 году.

Личная жизнь 
Была замужем четыре раза. В конце 2011 года вышла замуж и развелась спустя 16 дней после заключения брака, признав, что решение было торопливым и ошибочным. У певицы четверо детей: дочь и три сына.

В 2014 году объявила о своём намерении вступить в партию Шинн Фейн, поскольку желает «увидеть действительно социалистическую Ирландию».

8 августа 2017 года опубликовала в Facebook видео, записанное, по её словам, в мотеле Travelodge в Нью-Джерси. Сдерживая рыдания, О’Коннор рассказала о своём одиночестве и тяжёлой борьбе с психическим расстройством (биполярным расстройством), а также умоляла своих близких приехать к ней и не держать зла за приступы агрессии, присущие страдающим биполярным расстройством.

Осенью 2017 года официально сменила имя на Магду Давитт.

В октябре 2018 года в Твиттере объявила о принятии ей ислама: «Я хочу объявить, что я горжусь тем, что стала мусульманкой. Это естественное завершение пути любого здравомыслящего теолога. Любое изучение священных Писаний ведёт к исламу. Что делает все другие священные Писания лишними. У меня будет новое имя — Шухада».

В присутствии проживающего в Ирландии имама Умара аль-Кадри, Шухада Давитт провозгласила шахаду — свидетельство о вере в Аллаха, после произнесения которого человек, согласно мусульманским традициям, считается мусульманином. Процесс провозглашения шахады был записан на видео, и 25 октября 2018 года аль-Кадри опубликовал его на своей странице в Twitter.

8 января 2022 года один из сыновей певицы, 17-летний Шейн, покончил с собой.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фан-сайт Шинейд О’Коннор в России 
 http://www.myspace.com/sineadoconnormusic 
 Шинед О`Коннор на сайте Rollingstone.ru

Певцы и певицы Ирландии
Композиторы Ирландии
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Победители MTV Video Music Awards
Исполнители Chrysalis Records
Социалисты Ирландии